Příjmení Chisholm nosí více významných osobností:

 Marie-Hélène Chisholmová (* 1979) – kanadská zápasnice – judistka
 Melanie Chisholm (* 1974) – anglická zpěvačka, skladatelka a podnikatelka
 Roderick Chisholm (1916–1999) – americký filozof
 Shirley Chisholmová (1924–2005) – americká politička a spisovatelka

Externí odkazy